Diverses choses sont appelées ou surnommées pied d'éléphant en raison de leur forme évasée vers le bas.

Sciences et techniques

Biologie 
Plusieurs genres ou espèces de plantes sont appelés Pied d'éléphant :
 Adenia pechuelii ;
 le genre Beaucarnea, dont , Beaucarnea recurvata et Beaucarnea stricta ;
 Dioscorea elephantipes ;
 Yucca gigantea.

Industrie nucléaire 
 Le pied d'éléphant est le nom donné à la masse de corium qui s'est formée au cours de l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986 à partir du cœur fondu du réacteur.

Culture et société 
 Un pied d'éléphant est un petit marche-pied.

Homonymie
Flore (nom vernaculaire)